Демя — деревня в Новосокольническом районе Псковской области
 Демя — озеро в Новосокольническом районе Псковской области